Осети́нская — многозначный термин.

Фамилия  Осетинская, Елизавета Николаевна (род. 1977) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, б. шеф-редактор РБК.
 Осетинская, Полина Олеговна (род. 1975) — российская пианистка.

Топография 
 Осетинская — улица во Владикавказе.

См. также 
 Осетинский
 Осетия
 Осетины